Pla General d'Ordenació, instrument de planejament urbanístic bàsic per a l'ordenació integral del territori
 PGo també és un anagrama usat per Paul Gauguin, pintor francès